Лежён (Леже́н;  — молодой, младший) — фамилия французского происхождения.

Известные носители:

 Лежен, Адриен Феликс (1847—1942) — участник Парижской коммуны 1871 года, умерший последним.
  (1885—1945) — французский коллаборационист.
 Лежён, Жером (1926—1994) — французский генетик.
 Лежён, Клод (1528/1530—1600) — французский композитор.
 Лежен, Луи-Франсуа (1775—1848) — французский живописец и генерал, участник Наполеоновских войн, мэр Тулузы.
  (1907—2000) — французский лингвист.
  (род. 1946) — французский политик.
 Лежён, Нестор (1879—1962) — французский скрипач бельгийского происхождения.
 Лежён, Филипп (род. 1938) — французский историк и социолог литературы.
 Лежён, Франсуа — настоящее имя французского карикатуриста Жана Эффеля (1908—1982).

См. также 
 Лежен-Юнг, Пауль (1882—1944) — немецкий экономист и политик. Участник заговора против Адольфа Гитлера.